Kleines Fest bezeichnet

 Fest des Fastenbrechens, auch Eid al-Fitr genannt (arabisch عيد الفطر, DMG ʿĪd al-Fiṭr) islamisches Fes nach dem Fastenmonat Ramadan
 Kleines Fest im Großen Garten, seit 1985 in Hannover ausgerichtetes mehrwöchiges Kleinkunstfestival im Großen Garten von Herrenhausen